

Biografia 
Dopo aver frequentato studi classici, frequenta  i corsi di regia e sceneggiatura dell'Accademia di Cinema e Televisione Griffith nel 2006/2007. Successivamente realizza diversi cortometraggi e lungometraggi indipendenti di genere, partecipando a vari festival.

Nel 2013 è regista di seconda unità e operatore di macchina per i Manetti Bros. nella stagione 7 e la stagione 8 di Rex e per la stagione 5 de L'ispettore Coliandro 

Nel 2017 presenta alla Festa del Cinema di Roma 2017 il lungometraggio In un giorno la fine che, con il titolo The End? L'inferno fuori, diventa nel 2018 il debutto del regista nelle sale cinematografiche. Il film è un horror con zombie ambientato quasi del tutto in un ascensore.

Nel 2021 esce il secondo film in sala del regista, Il mostro della cripta, commedia horror che vede nel cast il comico e attore Lillo.

Filmografia

Regista

Lungometraggi
Il giorno dell'odio (2011)
Inside (2012)
End Roll (2012) - co-diretto con Giacomo Gabrielli
The End? L'inferno fuori (2017)
Il mostro della cripta (2021)

Cortometraggi
Giorni di notte (2007)
4232 (2008)
Reality (2008)
N.E.T. (2008)
Flashback (2008)
Max Payne: Days of Revenge (2009)
Nikotina (2009)
Sinner (2009)
Redemption (2009)
Penance (2009)
My Name Is Peegra (2009)
PLaY (2010)
Solo (2010)
Silent Hill: Lost Innocence (2011)
Swan (2012)
Resident Evil: Underground (2012)
Lara Croft: Tomb Raider - The Endless Path (2012)
How to Promote a Movie (2013)
Twelve (2013)
Hobo, episodio di Connections (2013)
Il Ritorno di Elena, episodio di 17 a mezzanotte (2014)
Ergo Proxy: Awareness (2014)
The Bunnyman (2015)
Devil on the Road e Adrenalina, episodi di Adrenaline (2015)
SkullGirl (2018)
Vlog - L'ultimo video di Sara, episodio di After Midnight (2018)
Soltanto parole (2019)
Mortacci Vostra! (2022)

Sceneggiatore

Lungometraggi
Il giorno dell'odio (2011)
Inside (2012)
End Roll (2012) - co-diretto con Giacomo Gabrielli
The End? L'inferno fuori (2017)
Il mostro della cripta (2021)

Cortometraggi
Giorni di notte (2007)
Reality (2008)
N.E.T. (2008)
Flashback (2008)
Max Payne: Days of Revenge (2009)
Nikotina (2009)
Sinner (2009)
Redemption (2009)
Penance (2009)
My Name Is Peegra (2009)
PLaY (2010)
Silent Hill: Lost Innocence (2011)
1812 (2012), regia di Giacomo Gabrielli
Swan (2012)
Resident Evil: Underground (2012)
Lara Croft: Tomb Raider - The Endless Path (2012)
How to Promote a Movie (2013)
Twelve (2013)
Hobo, episodio di Connections (2013)
Il Ritorno di Elena, episodio di 17 a mezzanotte (2014)
Ergo Proxy: Awareness (2014)
Devil on the Road e Adrenalina, episodi di Adrenaline (2015)
SkullGirl (2018)
Vlog - L'ultimo video di Sara, episodio di After Midnight (2018)
Soltanto parole (2019)
Mortacci Vostra! (2022)

Note

Collegamenti esterni 

Registi cinematografici italiani